Mendota ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mendota (Illinois)
 Mendota (Kalifornien)
 Mendota (Minnesota)
 Mendota (Missouri)
 Mendota (Texas)
 Mendota (Virginia)
 Mendota Heights (Minnesota)
 Mendota Township (LaSalle County, Illinois)

Siehe auch:
 Lake Mendota, See im US-Staat Wisconsin